Хаце́й — фамилия.

 Хацей, Арсений Игоревич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Хацей, Евгений Владимирович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Хацей, Игорь Владимирович (1972—2021) — российский хоккеист.